Sant Vincènç de Jabron (en francès Saint-Vincent-sur-Jabron) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges relacionats 
 Paul Touvier, col·laboracionista durant la Segona Guerra Mundial

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença